Myxomycota e Myxomycetes são termos usados para designar um conjunto taxonomicamente diversificado de organismos ameboides (Amoebozoa) morfologicamente semelhantes a fungos:

 Infrafilo Mycetozoa (que inclui Myxogastria entre outras classes)
 Classe Myxogastria (considerada isoladamente).